Kirchenbach ist ein geographischer Name:

Wüstung:
 Kirchenbach (Neckarsulm), Ortswüstung im Stadtteil Dahenfeld von Neckarsulm, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg

Gewässer:
 Kirchenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Irling, Gemeinde Pfatter,  Landkreis Regensburg, Bayern
 Kirchenbach, früherer Unterlaufname des Nesselbachs (zum Donaukanal) in Wien
 Kirchenbach (Forellenbach), rechter Zufluss des Forellenbachs (zur Vils) in Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kirchenbach (Kleine Emme), rechter Zufluss der Kleinen Emme in Schüpfheim, Wahlkreis Entlebuch, Kanton Luzern
 Kirchenbach (Main-Donau-Kanal), westlicher Zufluss des Main-Donau-Kanals in Sollngriesbach, Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kirchenbach (Sägenbach), linker Oberlauf des Sägenbachs (zur Ill) bis nach Satteins, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Kirchenbach (Schambach), rechter Zufluss des Schambachs (zur Altmühl bei Treuchtlingen) in Suffersheim, Stadt Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kirchenbach (Schlechtbach) oder Fallerhofbach, rechter Zufluss des Schlechtsbachs (zur Rot) in Schlechtbach, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kirchenbach (Stamsrieder Bach), rechter Zufluss des Stamsrieder Bachs (zum Regen) nahe Freundelsdorf, Markt Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Kirchenbach (Schneidheimer Sechta), rechter Zufluss der Schneidheimer Sechta bei Itzlingen, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kapellenbach
 Kirchbach